Die Rio Open 2016 waren ein Damentennisturnier in Rio de Janeiro. Das Sandplatzturnier der Kategorie International war Teil der WTA Tour 2016 und fand vom 15. bis 21. Februar 2016 statt, parallel zum WTA-Turnier in Dubai, den Dubai Duty Free Tennis Championships 2016 (Kategorie Premier 5).

Im Einzel gingen 32 Spielerinnen an den Start, im Doppel 16 Paare. Die Rio Open wurden 2016 zum vierten Mal ausgetragen.

Qualifikation 
Die Qualifikation für die Rio Open 2016 fand vom 13. bis 14. Februar 2016 statt. Ausgespielt wurden in zwei Runden sechs Plätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 2016
Tennisturnier in Rio de Janeiro